Korn:
Korn — американская группа, в названии которой используется ошибочное написание слова «» (кукуруза)
Korn — дебютный альбом группы Korn

См. также 
Корн
Körn.
Korn shell